Одом () — фамилия. Известные носители:

 Одом, Ламар (род. 1979) — американский баскетболист.
 Одом, Лесли (младший) (род. 1981) — американский актёр и певец.
 Одом, Лианна (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Одом, Мэл (род. 1957) — американский писатель.
 Одом, Родерик (род. 1992) — американский баскетболист.
 Одом, Уильям (1932—2008) — директор Агентства Национальной Безопасности США (1985—1988).